Боммер:

 Боммер — первый в Харькове стационарный кинотеатр, открытый в специально построенном новом здании (1908 год).
 Боммер, Рудольф (род. 1957) — тренер немецкого футбольного клуба «Дуйсбург»